ip — утилита командной строки в Linux из пакета iproute2. Позволяет выполнять настройку сетевой подсистемы и является заменой таких утилит, как ifconfig, route, arp.

Для выполнения какой-либо операции после команды ip указывается «объект» и команда (возможно с аргументами), которая должна быть выполнена для этого объекта.

В качестве «объектов» можно указывать значения link, addr (адреса сетевых интерфейсов), route (маршруты), rule (правила), neigh, ntable, tunnel (тоннели), maddr, mroute, monitor, xfrm. Вместо полного имени объекта можно указывать только первые буквы, если это не вызывает неоднозначность.

Можно указать команду help для вывода справочной информации. Если указать объект без команды, выполняется команда show — распечатывается список объектов указанного типа.

Синтаксис: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
 
где
 
OBJECT := { link | addr | addrlabel | route | rule | neigh | ntable | tunnel | maddr | mroute | monitor | xfrm }
 
OPTIONS := { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] | 
   -f[amily] { inet | inet6 | ipx | dnet | link } | -o[neline] | -t[imestamp] }

См. также 
 iproute2

Примечания 

Linux
Утилиты Unix
Маршрутизация